Апасео ел Алто има више значења:

 Општина Апасео ел Алто (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Апасео ел Алто (Апасео ел Алто, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Апасео ел Алто (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику